0xGames — частная компания, издатель и разработчик многопользовательских онлайн-игр на технологии блокчейн.

Компания базируется в Лимассоле, Республика Кипр. Разработка ведётся на игровом движке Unity.

История 
Компания основана осенью 2017 года Сергеем Коповым. Первый проект — космическая блокчейн-игра 0xUniverse — доведена до этапа открытого бета-теста к марту 2018 года. В релиз игра вышла 29 июня 2018 года.

7 сентября 2018 года анонсирована вторая игра компании — 0xUniverse:Battleships.

Обе игры используют сеть Ethereum.

30 октября 2018 года компания анонсировала третью игру — 0xWarriors. От предыдущих эта игра отличается возможностью использовать несколько блокчейнов одновременно. Первым станет EOS.

Проекты 
0xUniverse — игра о колонизации вселенной. Игроки строят исследовательские космические корабли и отправляют их на поиски новых планет. Планеты приносят ресурсы, с помощью которых строятся новые корабли. Также планеты можно покупать и продавать за Ether (монеты сети Ethereum).

Игра входит в ТОП-10 по уровню DAU (Daily Active Users) на сайте DappRadar.

0xUniverse:Battleships. Действия игры разворачиваются во вселенной оригинальной 0xUniverse. Игроки исследуют и собирают боевые космические корабли и сражаются друг с другом.

0xWarriors — PvP-арена в фэнтезийно-средневековом сеттинге. Игроки создают отряды бойцов, снаряжают их и участвуют в боях. За высокие места в недельных событиях участники получают долю призового фонда и сундуки с экипировкой. Её можно использовать самому или продать.

Награды 
 0xWarriors — «Лучшая игра, сделанная удалённо» на GameNode Hackathon 2018
 0xUniverse — Best Crypto Game 3rd place award на Crypto Games Conference 2018

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Производители компьютерных игр по алфавиту
Издатели онлайн-игр
Многопользовательские игры
Компании,_основанные_в_2017_году
Блокчейн